Глинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Глинское — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Глинское — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Глинское — село в Режевском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Глинское — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Глинское — село в Немировском районе Винницкой области.
 Глинское — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Глинское — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Глинское — село в Талалаевском районе Черниговской области.